Tecniche utilizzate dai ninja
 Tecniche ninja in Naruto